Peroni peut désigner :
 Birra Peroni, une brasserie italienne, dont la bière Peroni est le produit historique ;
 Alex Peroni (1999-), pilote automobile australien ;
 Giuseppe Peroni (1710-1776), religieux et peintre italien ;
 Jean-Jacques Peroni (1955-), humoriste français.

Homonymie de nom de famille